Očor může být:
 Očor (město) – město v Permském kraji v Ruské federaci
 Očor (řeka) – řeka v Rusku, přítok Kamy